Корнифиция (Cornificia) е име на:

 Корнифиция (85–40 пр.н.е.), римска поетеса, сестра на писателя Квинт Корнифиций
 Ания Корнифиция Фаустина (123-152), сестра на римския император Марк Аврелий
 Умидия Корнифиция Фаустина (141-182), дъщеря на Ания Корнифиция Фаустина
 Корнифиция (Ания Корнифиция Фаустина Младша) (160-211), дъщеря на римския император Марк Аврелий